El gran Gatsby (en anglès: The Great Gatsby) és una adaptació fílmica de la novel·la homònima de F. Scott Fitzgerald, publicada el 1925. Dirigida per Baz Luhrmann, compta amb les actuacions de Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Carey Mulligan, Joel Edgerton, Elizabeth Debicki i Isla Fisher. La seva estrena estava planejada pel 25 de desembre del 2012, però el 6 d'agost del 2012, Warner Bros va anunciar que es posposaria fins l'estiu del 2013. Finalment, la pel·lícula es va estrenar al maig i va encetar el Festival de Cannes 2013. Va guanyar l'Oscar el 2014 al millor vestuari i millor disseny de producció. S'ha doblat al català.

Sinopsi 
El gran Gatsby té com a fons l'alta societat nord-americana, en la qual es desembolica un home misteriós i immensament ric, Gatsby, qui, malgrat això, és considerat un nou ric i només se li accepta com a convidat. Però Gatsby s'obstina a aconseguir l'amor que no va aconseguir en la seva joventut.

Argument 
Nick Carraway (Tobey Maguire), un graduat de la Universitat Yale i un veterà de la Primera Guerra Mundial, és un alcohòlic depressiu i molt desil·lusionat que es troba en un sanatori per tractar el seu alcoholisme. Ell ens explica sobre un home anomenat Gatsby descrivint-ho com a l'home més optimista que mai hagi conegut. Quan s'adona que no vol parlar més del tema, el doctor (Jack Thompson) li suggereix que escrigui en un diari alguna cosa que ho consoli, ja que per a Nick l'escriptura causava tal efecte.

En l'estiu de 1922, Nick es muda des del Mitjà Oest dels Estats Units a Nova York, on accepta un treball de venedor de bons. Nick lloga una petita casa de Long Island al fictici poble de West Egg, sent veí de la increïble mansió de Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), un misteriós magnat dels negocis qui donava extravagants festes. Nick va manejar fins a l'altre costat de la badia de East Egg per esmorzar a la casa de la seva cosina, Daisy (Carey Mulligan) i el seu espòs, Tom Buchanan (Joel Edgerton), un company de la Universitat. Ells li fan conèixer a Jordan Baker (Elizabeth Debicki), una atractiva jove i cínica golfista qui Daisy intentarà emparellar amb Nick.

Jordan li revela a Nick que Tom té una amant que viu a la “vall de les cendres”, un abocador entre West Egg i Nova York. Poc temps després d'aquesta anècdota, Nick viatja amb Tom a la “vall de les cendres”, on paren en el taller mecànic de George Wilson (Jason Clarke) i la seva esposa Myrtle (Isla Fisher), qui era l'amant de Tom. Nick va amb Tom i Myrtle cap a un apartament on mantenien en secret el seu romanç, on Myrtle organitza una vulgar i bizarra festa al costat de la seva germana Catherine (Adelaide Clemens), on després d'una gran diversió tot culmina quan Tom li trenca el nas a Myrtle pel seu enuig a l'esment que ella fa de Daisy.

A mitjan estiu, Nick rep una invitació a una de les festes de Gatsby. En arribar a la festa, s'adona que cap dels gairebé cent convidats, coneix personalment a Gatsby i que ells tenen diverses teories sobre qui és ell. Nick es troba amb Jordan i ells coneixen a Gatsby, qui és sorprenentment jove i una mica distant en persona. Gatsby comença a tenir una mica de simpatia cap a Nick i tots dos comencen a fer-se amics. Aquesta amistat es desenvolupa més, després que Gatsby convida a Nick a esmorzar al costat del seu misteriós amic Meyer Wolfshiem (Amitabh Bachchan). A través de Jordan, Nick s'assabenta que Gatsby coneixia Daisy des de la seva romàntica trobada en 1917 i que ell encara segueix enamorat d'ella. Gatsby pansa totes les nits amb la mirada fixa en una llum verda en el final del moll, enfront de la seva mansió, esperant algun dia poder recuperar el seu amor perdut. L'extravagant estil de vida de Gatsby i les grans festes que donava en la seva mansió eren per tractar d'impressionar a Daisy, esperant que algun dia aparegués enfront de la seva porta. Gatsby vol que Nick realitzi una reunió entre ell i Daisy. Nick la convida a prendre te a la seva casa, sense dir-li a ella que Gatsby també estaria allí.

Després d'aquesta sorprenent reunió, Gatsby i Daisy es retroben i comencen una aventura entre ells. En un curt període, Daisy i Tom assisteixen a una de les festes de Gatsby, on Tom comença a sospitar sobre la seva esposa i la seva relació amb Gatsby. En un esmorzar a la casa dels Buchanan, Gatsby comença sense dissimular el seu amor per Daisy i Tom s'adona que Gatsby està enamorat de Daisy. A pesar que Tom es troba embolicat en una aventura amb Myrtle, ell troba com un gran escàndol la infidelitat de Daisy. Tom força al grup a anar a Nova York, on allí confronta a Gatsby en una suite del Plaça Hotel. Tom encerta que ell i Daisy tenen una història que Gatsby mai podrà entendre i llavors li diu a la seva esposa que Gatsby és un criminal i que la seva fortuna prové del contraban d'alcohol i una altra activitats il·legals. Aquesta situació posa a Gatsby fos de control, que explosivament treu el seu enuig i consterna a tots. Després d'aquest accident, Daisy s'adona que no pot abandonar a Tom, qui interromp la situació i la mana de retorn a East Egg amb Gatsby, intentant provocar-ho amb que Daisy no fugiria amb ell.

Quan Nick, Jordan i Tom es dirigeixen a la “vall de les cendres”, descobreixen que l'acte de Gatsby ha estat xocat i ha donat mort a Myrtle, l'amant de Tom. Ells tornen a Long Island, on Nick se sencera de Gatsby que Daisy, @tratar calmar els seus nervis, va prendre el volant de l'acte de Gatsby (creient així que s'arribaria a calmar) i que ella anava manejant al moment de l'accident. No obstant això, Gatsby intenta culpar-se a si mateix per l'accident. Malgrat els fets ocorreguts al Plaça Hotel, Gatsby convenç a Daisy que l'endemà ho cridi. Aquesta nit, Gatsby li revela a Nick que el seu veritable nom és James Gatz. Al matí, Nick es dirigeix cap al seu treball mentre Gatsby decideix anar a nedar abans que la seva piscina sigui drenada després que la temporada acabi. Ell pregunta si és que poden portar el telèfon a la piscina, ja que estava tot esperant la trucada de Daisy. La nit anterior, Tom li diu a l'espòs de Myrtle, George, que Gatsby era el que conduïa l'acte aquella nit de l'accident (ja que hi havia sospites sobre un acte groc, el qual l'únic propietari que tenia un així era Gatsby). George dona per conclusió a més, que Gatsby era l'amant de Myrtle i va a la recerca d'una arma. De tornada a la mansió, Gatsby sent el telèfon sonar, creient que és Daisy. I ell surt de la piscina mentre mira esperançat la badia on es troba la mansió de Daisy. En aquest moment, és abruptament disparat per George donant-li mort i que immediatament després, s'apunta i es mata a si mateix.
En realitat, el que cridava a Gatsby pel telèfon era Nick i és qui a més escolta dos trets ocorreguts en aquell horrible moment.

Quan Nick crida als Buchanan per convidar a Daisy al funeral de Gatsby, se sencera que ella, Tom i la seva filla Pammy s'han anat de Nova York. Només la premsa, els qui Nick va tirar, van acudir al funeral. Els mitjans van acusar a Gatsby de la mort del seu amant, Myrtle, deixant solament a Nick coneixedor de la veritat. De tornada al sanatori, Nick acaba les seves memòries i les titula “El Gran Gatsby”.

Repartiment 

 Leonardo DiCaprio - Jay Gatsby
 Tobey Maguire - Nick Carraway
 Carey Mulligan - Daisy Buchanan
 Joel Edgerton - Tom Buchanan
 Isla Fisher - Myrtle Wilson
 Elizabeth Debicki - Jordan Baker
 Amitabh Bachchan - Meyer Wolfsheim
 Jason Clarke - George B. Wilson
 Brendan Maclean - Klipspringer
 Callen McAuliffe - jove Jay Gatsby
 Adelaide Clemens - Catherine
 Gus Murray - Teddy Barton
 Stephen James King - Nelson

Producció

Desenvolupament 
Anteriors a aquesta versió ja existien una opera i nombroses adaptacions cinematogràfiques de l'aclamada novel·la de F. Scott Fitzgerald de 1925. Al desembre de 2008, la revista Variety va publicar que aquesta adaptació seria realitzada de la mà de Baz Luhrmann com a director.

Luhrmann va declarar que planejava que aquesta adaptació fos més oportuna donada la seva crítica cap als estils de vida irresponsables de la gent pudiente.

Amb l'objectiu de comprometre's amb el projecte, Luhrmann es va traslladar amb la seva família des d'Austràlia fins a Chelsea (Sota Manhattan), futur escenari de El gran Gatsby.

En 2010 s'informa que la pel·lícula seria produïda per Sony Pictures Entertainment. No obstant això, cap a 2011, Warner Bros. estaria prop d'adquirir un acord per finançar la pel·lícula i fer-se càrrec de la seva distribució mundial.

A la fi de gener de 2011, Luhrmann va mostrar els seus dubtes i la possibilitat d'abandonar el projecte. Temps després decideix romandre en ell.

Càsting 
Els resultats del procés d'audicions de la pel·lícula van ser molt encoratjadors per Luhrmann. Leonardo DiCaprio va ser el primer del repartiment a ser triat. Seguidament es va escollir a Tobey Maguire per interpretar Nick Carraway. Molts articles apuntaven a Amanda Seyfried com Daisy Buchanan, interès amorós de Gatsby i paper principal femení, a l'octubre de 2010. Al mes següent, s'anunciava que el director havia audicionat nombroses actrius, incloses Keira Knightley, Rebecca Hall, Amanda Seyfried, Blake Lively, Abbie Cornish, Michelle Williams, i Scarlett Johansson, així com Natalie Portman, per al paper de Daisy. Poc després, Scarlett va haver de retirar-se a causa dels seus compromisos amb la pel·lícula de Cameron Crowe, We Bought a Zoo

El 15 de novembre, Luhrmann anunciava que Carey Mulligan seria la triada per al paper de Daisy, després de la seva lectura del guió el 2 de novembre a Nova York. Va aconseguir el paper poc després que Luhrmann mostrés el metratge de la seva audició als executius de Sony Pictures Entertainment, Amy Pascal i Doug Belgrad, els qui es van impressionar amb el domini que l'actriu posseïa del paper. Mulligan es va posar a plorar quan es va assabentar que havia aconseguit el paper de Daisy Buchanan per telèfon mentre es trobava en la catifa vermella
d'un esdeveniment a Nova York. Luhrmann va dir "he tingut el privilegi d'explorar el personatge amb algunes de les actrius més talentoses, cadascuna aportant la seva interpretació particular, sent totes legítimes i fascinants. No obstant això, específicament en aquesta producció particular de El gran Gatsby, estava emocionat de poder agafar el telèfon fa una hora a la jove actriu britànica nominada a l'Oscar Carey Mulligan i dir-li: "Hola, Daisy Buchanan"".

A l'abril, Ben Affleck estava en negociacions per al paper de Tom Buchanan però va haver de renunciar daus els seus problemes d'agenda amb Argo. Diverses setmanes després, Ben Affleck era substituït per Joel Edgerton. Bradley Cooper també va ser considerat per al paper i Luke Evans n'era el competidor principal. La nouvinguda Elizabeth Debicki va obtenir el paper de Jordan Baker, just després de graduar-se de la Victorian College of the Arts. Durant el càsting del paper secundari de Jordan, el cineasta va dir que el personatge havia de ser "examinat tan profundament com Daisy, per a aquesta producció, per a aquesta època", i va agregar "és com l'Hamlet d'Olivier, va anar l'Hamlet adequat per al seu temps Qui seria Hamlet avui? Ocorre el mateix amb Jordan o Daisy. El juny de 2011, Jason Clarke va ser triat com George B. Wilson. Així mateix, l'actor indi Amitabh Bachchan fa un cameo com Meyer Wolfshiem; est va ser el seu primer paper de Hollywood.

Rodatge 
Es va planejar que El gran Gatsby fos rodada a l'àrea de la ciutat de Nova York on s'estableix la novel·la, començant en 2011. El director va decidir finalment filmar la fotografia principal a Sydney. El rodatge va començar el 5 de setembre de 2011, en els Studios Austràlia i van finalitzar el 22 de desembre de 2011, amb captures addicionals el gener de 2012. La pel·lícula es va rodar amb les càmeres digitals Xarxa Epic i lents Zeiss Ultres Prevalgui. Originalemente la data d'estrena estava programada per a desembre de 2012, però el 6 d'agost de 2012 es va confirmar que la data es traslladaria a l'estiu de 2013. Al setembre de 2012 s'estableix que la data oficial d'estrena seria el 10 de maig de 2013. La pel·lícula va obrir el 66è Festival de Cinema de Cannes el 15 de maig de 2013, seguint de prop la seva estrena en formats RealdD 3D i 2D.

Banda sonora

Llista de cançons

Premis

Óscar 2013

Referències

Enllaços externs 
 The Great Gatsby

Pel·lícules basades en novel·les
Pel·lícules dels Estats Units del 2013
Pel·lícules dramàtiques d'Austràlia
Pel·lícules dramàtiques dels Estats Units
Pel·lícules en anglès
Pel·lícules romàntiques
Pel·lícules d'Austràlia de la dècada del 2010
Pel·lícules dramàtiques del 2013